Katharinental bezeichnet:

 Kloster St. Katharinental, ein Kloster der Dominikanerinnen bei Diessenhofen im Kanton Thurgau, Schweiz
 Schloss Katharinental in Tallinn
Siehe auch:
 Katharinenthal, ehemaliger Name des heutigen Stadtbezirks Kadriorg der estnischen Hauptstadt Tallinn
 Katharinenthal, ehemaliger Name von Kateryniwka (Wesselynowe) in der Ukraine